Michał Federowski – etnograf i folklorysta amator, badacz białoruskiej kultury ludowej
 Tadeusz Federowski – polski perkusista jazzowy związany z warszawskim klubem Stodoła